Десять сантимов (;  — «десять раппенов»;  — «десять чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускающийся с 1850 года только в виде монет.

Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (Rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен», иногда — «рапп». Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в 5, 10 и 20 сантимов указывается на латинском языке: в 1850—1876 годах — HELVETIA, с 1879 года — CONFŒDERATIO HELVETICA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в 10 сантимов. Автором первой монеты в 10 сантимов был Карл-Фридрих Фойгт (Мюнхен). Биллонные монеты этого типа чеканились до 1876 года, при этом в 1871 и 1875 годах менялся монетный сплав.

В 1879 году была начата чеканка медно-никелевых монет. Реверс монеты, разработанный Карлом-Фридрихом Фойгтом, остался прежним, новый аверс разработал Карл Швенцер (Штутгарт). Этот тип монеты используется в Швейцарии до настоящего времени, но сплав монет несколько раз менялся.

27 марта 1886 года был принят закон об изъятии из обращения биллонных монет, 30 июня того же года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только медно-никелевые 10 сантимов образца 1879 года.

В 1918—1919 годах монета чеканилась из латуни, но уже в 1919 году монеты вновь начали чеканить из медно-никелевого сплава.

2 февраля 1923 года был принят закон об изъятии из обращения латунных монет образца 1918 года. 1 января 1924 года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении вновь стали использоваться только медно-никелевые 10 сантимов образца 1879 года.

В 1932—1939 годах монета выпускалась из чистого никеля. С 1940 года монеты вновь чеканятся из медно-никелевого сплава.

26 ноября 2003 года был принят закон об изъятии из обращения никелевых монет образца 1932 года. 1 января 2004 года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только 10 сантимов образца 1879 года из медно-никелевого сплава. Швейцарский национальный банк принимает к обмену никелевые монеты в 10 сантимов, срок их обмена не ограничен.

Первоначально монеты в 10 сантимов чеканились в Страсбурге, обозначение двора буквы «BB» на реверсе. С 1871 года монеты чеканятся Монетным двором Швейцарии, обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы в сантимах